Fountain Valley ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Fountain Valley (Kalifornien) im Orange County
 Fountain Valley (Maryland) im Carroll County
 Fountain Valley (Wisconsin) im Waushara County

in Kanada:
 Fountain Valley (British Columbia), Tal und Ort in British Columbia